Трезини () — распространённая итальянская фамилия. Однако наибольшую известность получили архитекторы, приехавшие строить Санкт-Петербург в начале XVIII века.

 Трезини, Доменико (около 1670—1734) — русский архитектор швейцарского происхождения.
 Трезини, Джузеппе (1697—1768) — архитектор, племянник и зять Доменико Трезини.
 Трезини, Пьетро Антонио (1692—после 1760) — швейцарский архитектор барочного стиля.

См. также 
 Дом Трезини
 Памятник Трезини (Санкт-Петербург)
 Площадь Трезини